

Risultati
 9º posto in Regular Season.
 Eliminata in semifinale dei Play Off.
 Eliminata in semifinale di Coppa Italia A2.
 Campione d'Italia Under 18.

Rosa

2008-2009
M. Roma